Esta é uma lista de bairros do município de Parnamirim, no estado brasileiro do Rio Grande do Norte:

Ligações externas 

 Bairros de Parnamirim

 
Parnamirim